Серге́й Ио́сифович Вышедке́вич () — российский хоккеист, защитник.

Биография 
Хоккеем начал заниматься в школе московского «Динамо». Первый матч провел 15 апреля 1994 года в Кубке МХЛ-94. На драфте НХЛ 1995 года был выбран в 3-м раунде под общим 70-м номером клубом «Нью-Джерси Девилз». В сезонах 1996/97 — 1998/99 играл в АХЛ за фарм-клуб «Олбани Ривер Рэтс», затем на драфте расширения был обменен в «Атланту Трэшерз», в дебютном сезоне сыграл 69 матчей за фарм-клуб «Орландо Солар Бирс». 9 февраля 2001 года был обменен в «Анахайм Майти Дакс» на Ладислава Кона. Летом 2001 года подписал двухлетний контракт с московским «Динамо». Играл до сезона 2009/10, по окончании которого перешёл в нижегородское «Торпедо», где был капитаном команды.

Провел в составе московского Динамо 642 игры, что является абсолютным рекордом выступлений за всю историю клуба.

Достижения 
 Победитель Межнациональной хоккейной лиги 1995 года
 Серебряный призёр молодёжного чемпионата мира 1995 года
 Серебряный призёр чемпионата мира 2002 года
 Бронзовый призёр чемпионата мира 2005 года
 Победитель чемпионата России 2005 года
 Обладатель Кубка европейских чемпионов (2006)

Статистика

Клубная карьера

В составе сборной

Примечания

Ссылки 

 Профиль на Global Sport Consulting
 Профиль на сайте об истории ХК «Динамо» Москва

Хоккеисты России
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки «Олбани Ривер Рэтс»
Игроки «Орландо Солар Бэрс» (IHL)
Игроки «Атланта Трэшерз»
Игроки «Цинциннати Майти Дакс»
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки сборной России по хоккею с шайбой